Clearwater County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Clearwater County Courthouse (Idaho)
 Clearwater County Courthouse (Minnesota)